Wilhelm Gerstel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Gerstel (Schauspieler) (1809–1877), deutscher Schauspieler 
 Wilhelm Gerstel (Bildhauer) (1879–1963), deutscher Bildhauer und Medailleur